

Persone 
 Berthe-Evelyne Agbo – scrittrice del Benin che ha pubblicato poesie in francese
 Hans Agbo – ex calciatore camerunese, difensore
 Uche Agbo – calciatore nigeriano, centrocampista
 Wisdom Fofo Agbo – ex calciatore ghanese naturalizzato hongkonghese, difensore

Altro 
 AGBO – società di produzione cinematografica e televisiva indipendente statunitense